El nombre capitana hace referencia a:

Capitana, nave que enarbola la insignia del jefe.

Dos especies de herbáceas:

Limonium sinuatum: abundante en la península ibérica.
Phyllis nobla: Planta endémica de la región macaronésica.
Salsola kali: También llamada rodadera, planta propia de ambientes áridos.